Ки́ран О’Нилл Да́уэлл (; 10 октября 1997, Ормскирк, Ланкашир, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции атакующего полузащитника. Игрок клуба «Норвич Сити».

Клубная карьера 
Киран Дауэлл — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в 2005 году в возрасте 7 лет.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 11 декабря 2014 года, когда Дауэлл вышел на замену получившему травму Кристиану Атсу на 11-й минуте матча Лиги Европы против российского «Краснодара».

Свой первый матч в Премьер-лиге Дауэлл сыграл 30 апреля 2016 года, когда вышел на замену в матче «Эвертона» против «Борнмута». 15 мая 2016 года в игре «Эвертона» против клуба «Норвич Сити» Дауэлл впервые в карьере попал в стартовый состав команды на матч АПЛ. В сезоне 2016/17 в основном составе «Эвертона» не появлялся.

3 августа 2017 года перешёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона 2017/18. За сезон принял участие суммарно в 43 матчах «Ноттингема» и отметился 10 забитыми голами.

Сезон 2018/19 начинал в «Эвертоне», однако на поле вышел лишь в двух матчах Кубка лиги. 2 января 2019 года был отдан в аренду в клуб «Шеффилд Юнайтед». 23 февраля забил первый гол за клуб в ворота «Вест Бромвича». Всего за «клинков» сыграл в 16 матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми голами.

Перед началом сезона 2019/20 на правах сезонной аренды перешёл в «Дерби Каунти», однако зимой договор аренды был расторгнут, после чего Дауэлл на правах аренды перешёл в другой клуб чемпионшипа — «Уиган Атлетик».

Летом 2020 года перешёл в футбольный клуб «Норвич Сити», подписав контракт на 3 года.

Карьера в сборной 
В 2012—2015 годах выступал за различные юношеские сборные Англии. С 2016 года начал играть за молодёжную сборную Англии (до 20 лет), в составе которой летом 2017 года стал чемпионом мира в этой возрастной категории. На турнире принял участие во всех семи матчах англичан и забил один гол.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
Сборная Англии (до 20 лет)
 Чемпион мира среди игроков до 20 лет: 2017
«Шеффилд Юнайтед»
 Вице-чемпион Чемпионшипа Английской футбольной лиги: 2018/19
«Норвич Сити»
 Чемпион Чемпионшипа Английской футбольной лиги: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Норвич Сити»
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации

Футболисты Англии
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Норвич Сити»